Александр Филиппович Чернявский (1907, город Одесса, теперь Одесской области — ?) — советский партийный деятель, 1-й секретарь Одесского горкома КПУ. Кандидат в члены ЦК КПУ в 1952—1956 г. Депутат Верховного Совета УССР 3-4-го созывов.

Биография 
Родился в семье рабочего. Четырнадцать лет проработал рабочим Одесского судостроительного завода имени Марти.

Член ВКП(б) с 1931 года.

Образование высшее. Окончил рабочий факультет и Одесский политехнический институт.

В 1940 — 1941 г. — заведующий промышленного отдела Одесского городского комитета КП(б)У.

В 1941 году — секретарь Одесского областного комитета КП(б)У по оборонной промышленности.

В 1944 — 1947 г. — заместитель секретаря Одесского областного комитета КП(б)У по машиностроению.

В 1947 — 1950 г. — 3-й секретарь Одесского областного комитета КП(б)У.

В 1950 — январе 1955 г. — 1-й секретарь Одесского городского комитета КП(б)У.

В январе 1955 — 1960 г. — секретарь Одесского областного комитета КПУ.

С 1960 года — 1-й помощник капитана корабля по политической части Черноморского морского пароходства.

Награды 
 ордена
 медали

Литература 
 Малахов В., Степаненко Б. Одесса 1920—1965: Люди… События… Факты… — Одесса, Наука и техника, 2008

Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 4-го созыва
Родившиеся в 1907 году
Родившиеся в Одессе
Первые секретари Одесского горкома КП Украины
Персоналии по алфавиту
Секретари Одесского обкома КП Украины
Кандидаты в члены ЦК КП Украины
Делегаты XIX съезда КПСС